Петро́вская площадь — название площадей в различных населённых пунктах России.

 Петровская площадь — площадь в Выборге.
 В Санкт-Петербурге:
 Петровская площадь — площадь на Петровском острове.
 Петровская площадь — одно из прежних названий Сенатской площади в 1780—1820-е годы.

См. также 

 
 
 
 Петровский бульвар
 
 Петровский проезд (Липецк)

Примечания